

Musiciens
Antonio Veracini (1659 - 1733), musicien, violoniste et compositeur
Francesco Maria Veracini  (1690 - 1768), violoniste, compositeur, neveu d'Antonio Veracini

Peintres
 Agostino Veracini (1689 - 1762), son frère, peintre. (ne pas le confondre avec le frère d'Antonio)